Andreas Vazaios –en griego, Ανδρέας Βαζαίος– (Atenas, 9 de mayo de 1994) es un deportista griego que compite en natación.

Ganó una medalla de oro en el Campeonato Europeo de Natación de 2016 y ocho medallas en el Campeonato Europeo de Natación en Piscina Corta entre los años 2015 y 2021.

Palmarés internacional

Referencias

Nadadores de Grecia
Nadadores en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Nadadores en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
Nadadores en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Deportistas de Grecia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Deportistas de Grecia en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
Deportistas de Grecia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Nacidos en Atenas